Augustwalde ist der deutsche Ortsname von

 Mikulice (Gubin), Wüstung in der Woiwodschaft Lebus in Polen
 Rębusz, Ort in der Landgemeinde Krzęcin in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Wielgowo, Ort in der Stadtgemeinde Stettin und Teilort des Stadtteils Wielgowo-Sławociesze in der Woiwodschaft Westpommern in Polen